Il doppio del torneo di tennis Florence Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Ulrikke Eikeri e Akiko Ōmae che hanno battuto in finale Brooke Austin e Hayley Carter 6-1, 6-1.

Teste di serie 

Assente
 Ulrikke Eikeri /  Akiko Ōmae (Campionesse)

 Chieh-Yu Hsu /  Chiara Scholl (semifinali)
 Lauren Embree /  Ashley Weinhold (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Florence Open 2012